Qingnianlu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingnianlu (socken i Kina, lat 36,81, long 117,87), Shandong, 
 Qingnianlu (socken i Kina, lat 36,83, long 115,71), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar